Mistrzostwa Świata w Snookerze 1949 (ang. 1949 World Snooker Championship) – najważniejszy turniej snookerowy rozegrany w 1949 roku w Leicester Square Hall w Londynie (Anglia).

W finale turnieju Anglik Fred Davis pokonał Szkota Waltera Donaldsona 80–65.

Wydarzenia związane z turniejem 
 Od roku 1947 w finale Mistrzostw Świata niezmiennie spotykają się: Fred Davis oraz Walter Donaldson.
 Fred Davis został drugim w historii snookerzystą, któremu udało się zdobyć tytuł Mistrza Świata w Snookerze po raz drugi z rzędu (pierwszym zawodnikiem, który obronił ten tytuł był jego brat Joe Davis).
 Najwyższy break turnieju to 115 punktów Szkota Waltera Donaldsona.

Drabinka turniejowa

Kwalifikacje

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze
1949 w sporcie